Súra (arab. , súra) je z pozdně hebrejského šúrá, řada kamenů ve zdi, pak řádek písma ve sloupci, česky skladba) je arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu. Súry jsou s výjimkou první, Otevíratelky ([al-]Fátiha, někdy označována jako islámský otčenáš), řazeny podle délky od nejdelší k nejkratší. Každá súra se ještě dělí na verše (ája, mn. č. ájat), podobně jako knihy v Bibli.

Odkazy

Reference

Související články 
 Korán

Externí odkazy 
 
 
 

Korán
Súr Koránu